La Serie B (Italia) 2015-16 (también conocida como Serie B ConTe.it por razones de patrocinio) es la 84.º edición de la Serie B, segunda división del fútbol italiano. El campeón, el subcampeón y el ganador de una liguilla de 4 equipos, ascenderán automáticamente a la Serie A.
El torneo estará compuesto de 22 equipos: 16 participantes de la temporada anterior a los cuales se sumaran 4 equipos ascendidos del campeonato italiano de Lega Pro: Novara, que vuelve tras un año; Salernitana, que vuelve tras 5; Como, que regresa a la Serie B tras 11 años. A estos equipos se sumaran los descendidos de la Serie A: Cagliari, que retorna a la segunda categoría tras 11 años y el equipo de Cesena, que regresa luego de una año en la máxima categoría. el Parma descendió de la Serie A pero que debido a la declaración de quiebra tendrá que reiniciar operaciones desde la Serie D. Brescia fue readmitido a pesar de haber descendido. Catania fue relegado a la Lega Pro por arreglos de partidos, el Entella fue readmitido y ocupara su lugar. Teramo fue relegado al último puesto de la Lega Pro por amaños de partidos, Su lugar lo ocupara el Ascoli que terminó segundo en el grupo.

Eventos 
La Serie B presentó la " tarjeta verde " al comienzo de la temporada . Se da la tarjeta verde para promover el juego limpio y buenos actos . La tarjeta de residencia no será entregada durante el juego , ya que alteraría las reglas del deporte , pero se entregara después del partido a un jugador o entrenador que exhibió el juego limpio por el árbitro . El jugador o entrenador con más tarjetas verdes al final de la temporada serán recompensado.

Equipos participantes

Clasificación 

 PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de gol; Pts = Puntos

 Novara se le resto 2 puntos, decisión federativa.
 Virtus Lanciano se le resto 4 puntos, decisión federativa.

Resultados

Primera rueda

Segunda rueda

Playoffs 3.º ascenso y playoffs descenso

Descenso

Primera ronda

Semifinales

Final

Goleadores 
 Actualizado el 21 de mayo de 2016.

Récords 
Mayor número de victorias: Cagliari (25)
Menor número de derrotas: Crotone (6)
Mejor ataque: Cagliari (78)
Mejor defensa: Novara (35)
Menor número de victorias: Como (5)
Mayor número de derrotas: Modena (22)
Peor ataque: Modena (37)
Peor defensa: Avellino (66)

Referencias

Enlaces externos 

2016